Kumul kan syfta på följande:

 Hami, stad i Hami prefektur, Xinjiang, Kina
 Hami, Xinjiang, prefektur i Kina